Sanhedrin (gerechtshof), het joodse gerechtshof, dat uit 71 leden bestond
Grand Sanhedrin, een poging van Napoleon I om het sanhedrin opnieuw in te voeren
Sanhedrin (Talmoed), een traktaat van de Misjna en de Talmoed, aangaande het straf- en strafprocesrecht